Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Sarasota 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Evonne Goolagong (finale)
 Kerry Melville (semifinali)
 Ol'ga Morozova (semifinali)

 Julie Heldman (quarti di finale)
 Lesley Hunt (secondo turno)
 Helen Gourlay (secondo turno)
 Betty Stöve (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Sarasota 1974